Camilo José Cela puede referirse a:
 Camilo José Cela, escritor español galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1989
 Camilo José Cela Conde, escritor y catedrático español, hijo único del Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela Trulock
 Universidad Camilo José Cela, universidad privada, localizada en Villanueva de la Cañada, Comunidad de Madrid.